Piraí — município do estado do Rio de Janeiro
 Barra do Piraí — município do estado do Rio de Janeiro
 Piraí do Sul —  município do Paraná
 Piraí do Norte — município da Bahia
 Pico Piraí — no Paraná
 Barão de Piraí ou José Gonçalves de Morais
 Piraí Digital

Desambiguações de topônimos